Wintersberg ist der Name folgender 

Berge:
 Grand Wintersberg (Großer Wintersberg), 581 m, in den Nordvogesen bei Niederbronn-les-Bains, Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Wintersberg (Spessart), 434,4 m, im Spessart bei Bad Orb, Main-Kinzig-Kreis, Hessen, Deutschland

Orte in Deutschland:
 Wintersberg (Bad Honnef), Ortsteil von Aegidienberg, Stadt Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wintersberg (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wintersberg (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wintersberg (Wunsiedel), Ortsteil der Stadt Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Orte in Österreich:
 Wintersberg (Gemeinde Schlüßlberg), Ortschaft von Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wintersberg (Gemeinde Sarleinsbach), Ortschaft von Sarleinsbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Orte in der Schweiz:
 Wintersberg (Ebnat-Kappel), Weiler in der Gemeinde Ebnat-Kappel, Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Winterberg (Begriffsklärung)